Montecorona bzw. Monte Corona heißen:
 Monte Acuto, Monte Corona, 926 m, Berg im Peruginer Apennin, Italien 
 Monte Corona, 609 m, Vulkan auf Lanzarote, Kanarische Inseln, Spanien
 Monte Corona (Korsika), 2144 m, Berggipfel auf Korsika
 Kloster San Salvatore di Monte Acuto, auch Abbazia di Montecorona, Kloster bei Umbertide, Umbrien, Italien